Cet article recense les étoiles situées dans la constellation d'Andromède, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Andromède
 Liste d'étoiles par constellation
 Liste d'exoplanètes d'Andromède

Sources 
 
 
 
 
 

Andromede